Elisabeth Albertine von Anhalt ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Albertine von Anhalt-Bernburg (1693–1774), Prinzessin von Anhalt-Bernburg und Fürstin von Schwarzburg-Sondershausen
 Elisabeth Albertine von Anhalt-Dessau (1665–1706), Prinzessin von Anhalt-Dessau, Äbtissin des Stifts Herford und Herzogin zu Sachsen-Weißenfels-Barby